Чемпионат Дании по шахматам 1979 проходил в Ольборге.

Таблица

Ссылки 
 Danmarksmesterskabet 1979

Чемпионаты Дании по шахматам
1979 год в шахматах
Спорт в Дании в 1979 году
Спортивные соревнования в Ольборге